Belfiore hat verschiedene Bedeutungen:

 Belfiore, eine Gemeinde in der Provinz Verona in der Region Venetien
 Belfiore (Florenz), ein Stadtviertel von Florenz
 Belfiore (Foligno), ein Ortsteil von Foligno
 Belfiore (Mantua), ein Stadtviertel von Mantua